Утраченное наследие Санкт-Петербурга и пригородов

Временные и не сохранившиеся памятники, здания, сооружения Санкт-Петербурга/Петрограда/Ленинграда/Санкт-Петербурга, составляющие историю города и исторический облик/застройку города.

Памятники, монументальное искусство

Созданные до 1917 года 

 Александр I
 Памятник–бюст императору. Каменноостровский пр., 21. 
Скульптор П. П. Забелло, архитектор Н. А. Любимов. 
Открыт 19 октября 1889 года перед главным фасадом Александровского лицея, демонтирован после 1917 года. 
После него на этом месте были установлены два памятника В. И. Ленину.
Первый был открыт в 1925 году и стоял до 1955 года, последний сохранился до наших дней.

 Александр II
 Александру II (Основанию Гомеопатической больницы) Бюст. 
(скульптор, предположительно, Н. А. Лаверецкий) 
Открыт в 1898 году перед зданием больницы на Лицейской улице (ныне ул. Рентгена), д. 8. Демонтирован, предположительно, в 1919 году.
 
Сейчас здесь установлен памятник Памятник В. Рентгену

 Памятник из двух бюстов. Александру II и Великому Князю Михаилу Павловичу (Шефам Гвардейского корпуса) в Красном Селе (шефам бригады в красносельском лагере). 
(скульптор М. П. Попов) 
Открыт 13 Июля 1898 года в Красном Селе, Большой лагерь, близ царской ставки, демонтирован предположительно в 1918 году. 
Состоял из двух бюстов на искусственной горке, окружённой оградой их цепей, закреплённых на трофейных турецких пушках.

 Памятника Императору Александру II въ Красном Селѣ 
(скульптор, предположительно, Н. А. Лаверецкий) 
Открыт 5 августа 1911 года. 
Бюст идентичен памятнику, установленному в Петербурге у Гомеопатической больницы

 Александр III 
 Памятник-бюст Александру III у Офицерской стрелковой школы 
(скульптор М. П. Попов) 
Открыт 5 августа 1896 года. Демонтирован (?)

 Памятник-бюст Александру III основателю Дома призрения душевнобольных. 
(скульптор А. Е. Бауман) 
Открыт в 1895 году 
Находился на у Дома призрения душевнобольных (ныне Городская психиатрическая больница № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова). Заменён новоделом в 2007 году.

 Пётр I 
 Сестрорецк—Курорт. Памятник Петру I 
На памятнике надпись «Царь Пётр I, подъ именем плотника Петра Михайловича въ Саардамѣ въ 1697 году» 
(материал шпиатр (сплав свинца и алюминия), автор не установлен) 
Открыт начале 20 века, к 200-летию Сестрорецка. 
Разрушен наводнением 1924 года. Восстанавливать не стали, металл взяли на переплавку.

 Памятник Петру I к 200-летию Кронштадта 
(скульптор, предположительно, П. К. Клодт) 
Открыт 29 июня 1907 года в Петровском доке в Кронштадте.
 
Памятник Петру I длительное время стоял в беседке, над сохранившимся гротом.
Обращён был в сторону центральной аллеи Летнего сада.
В 1907 году по инициативе подполковника Н. Н. фон Миниха был перенесён в Адмиралтейство (у Якорной площади). Памятник исчез после 1923 года. В 1935 г. установили бюст В. И. Ленина, скульптора М. Я. Харламова.

2 памятника у Адмиралтейства на Адмиралтейской набережной. 
 «Плотник» / «Петру-плотнику» / «Царь-плотник» у Адмиралтейства у западных ворот. Открыт 27 июня 1909 года. Снят в январе 1919 года. 
(Уменьшенная копия находилась в Летнем саду. )
 «Спасатель рыбаков» / «Пётр, спасающий рыбаков» у Адмиралтейства у восточного павильона здания. Открыт 27 июня 1909 года. Снят в январе 1919 года.
Памятники создали скульптор Л. А. Бернштам и архитектор Фон Гоген и установили к 200-летию битвы под Полтавой.

 Памятник Петру I у Сампсониевского собора. 
(скульптор М. М. Антокольский) 
Открыт 27.06.1909 года при праздновании 200-летия Полтавской победы. 
Находился у Сампсониевского собора. 
Снят в 1929 году. 
Заменён новоделом в 2003 г. 

 Памятник Петру I на Кирочной улице 
(скульптор М. М. Антокольский) 
Открыт в 1910 году перед зданием полкового госпиталя Преображенского полка на Кирочной улице к 200-летию Полтавской победы. 
Снят около 1930 года.

 Памятник-бюст Петру I «Охтинским поселениям» 
(скульптор И. Гинцбург) 
Установлен в 1911 году  на Большеохтинском пр. 
Снят в 1919 году. 
Заменён новоделом в 2003 году.

 Памятник Петру I (к 200-летию Петербургского Арсенала) 
(скульптор В. В. Лишев) 
Установлен в 1914 году у Нового Арсенала на Симбирской ул. (ныне ул. Комсомола д. 1/3). 
Снят в 1931 году.

 Памятник «Пётр I держит в руках будущее Франции» в Петергофе 
(Л. А. Бернштам и архитектор Фон Гоген) 
Памятник Петру I с малолетним королём Людовиком XV на руках. 
Открыт 27.07.1903 на Территории бывшей Гранильной фабрики, впоследствии перенесен к Шахматной горе. 
Утрачен во время Великой Отечественной войны. 
Заменён новоделом в 2004 году. 

 Петру I Нижний Парк в Петергофе 
(скульптор М. М. Антокольский) 
Утрачен во время Великой Отечественной войны во время оккупации. 
Заменён новоделом в 1957 году (восстановлен по авторской модели). 

 Памятник-бюст Елизавете Петровне (к 150-летию Императорского фарфорового завода) 
(скульптор А. К. Шпис) 
Открыт в 1895 году, заменён в 1902 г. Находился во дворе главного корпуса Фарфорового завода.
 
Он представлял собой бюст императрицы на круглом гранитном постаменте и был открыт в 1895 году в Санкт-Петербурге во дворе Императорского фарфорового завода перед Преображенской церковью. Изготовленный скульптором А. К. Шписом из бисквита — фарфора, не покрытого глазурью, он через некоторое время был заменён бронзовой копией, отлитой на заводе Морана. Убран в советское время. .

 Великому Князю Владимиру Александровичу 
(Шефу Владимирского военного училища)
Располагался перед зданием Юнкерского собрания Владимирского военного училища. 
Открыт 19 июля 1912 года, демонтирован (?).

 Великой княжне Александре Павловне в Павловске 
Памятник располагался на территории летней резиденции Великого князя Константина Константиновича.

 Памятник Великой княгине Александре Николаевне в Царском селе
(скульптор И. П. Витали, архитектор А. И. Штакеншнейдер) 
Открыт в 1845 г. в Александровском парке, вблизи Арсенальной аллеи, на берегу Кузьминской протоки. 
Снесён в первые годы после революции.

 Скамья-памятник Великой княгине Александре Николаевне в Нижнем парке в Петергофе 
Сооружена в 1844—1847 гг. 
Утрачена, заменена новоделом в 2000 году.

 Великой княгине Елене Павловне в Павловске

 Цесаревичу Николаю Александровичу в Павловске

 В Павловске. В 1866 г. на постаменте амфитеатра в Павловском парке был укреплён овальный портрет цесаревича и мраморная доска с надписью. После 1917 г. они были сняты и в настоящее время хранятся в Павловском дворце-музее. Каменный амфитеатр сохранился.
 У Чёрной речки. Бронзовый бюст на высоком фигурном постаменте рядом с Никольской церковью на Чёрной Речке. Открыт 9 мая 1874 г., скульптор А. М. Опекушин. И памятник и церковь были убраны после 1917 г. (на Выборгской наб. около церкви Николая Чудотворца (д. 61))
 В Царском Селе (г. Пушкине). Бронзовый бюст на гранитном постаменте у Большого пруда в Екатерининском парке. Открыт, предположительно, в конце 1860-х годов, скульптор А. М. Опекушин. Бюст был снят после 1917 г. и в настоящее время находится в запасниках Екатерининского дворца-музея. Летом 2010 г. на постаменте была установлена точная копия этого бюста.

 Памятник-бюст Екатерине II (100-летию Обуховской больницы) 
(скульптор А. Л. Обер) 
Открыт 29.05.1888 перед зданием Обуховской больницы (наб. р. Фонтанки, 106). 
Снят около 1927 года.

 Основанию Морского канала 
(архитектор В. В. Николя) 
Обелиск был открыт в 1885 году у выхода в Морской канал. 
Демонтирован в 1931 году.

 Колонна Славы 
(автор проекта Д. И. Гримм) 
Открыта 12.10.1886, составлена из 140 трофейных турецких пушек. Была установлена у Троицкого собора со стороны Измайловского проспекта.
В 1930 г. была демонтирована и отправлена в переплавку. 
Заменена новоделом в 2003 году. 

 Памятник принцу Ольденбургскому 
(скульптор Иван Шредер) 
Установлен в 17.06.1889 г. перед фасадом Мариинской больницы 
(по адресу Литейный пр., д. 56) 
Снят в 1930 году. 

 Памятник-бюст принцу Ольденбургскому 
Находился у Варшавского вокзала или по другим сведениям у здания Вольного экономического общества (4-я Красноармейская, д. 1/33)

 Памятник-бюст Николаю I (к основанию госпиталя). 
Открыт 15.08.1890 в сквере перед входом в Николаевский военный госпиталь.

 Памятник С. В. Панпушко 
(скульптор Иван Шредер) 
Открыт в 1901 году у станции Ржевка. 
Снят в 1953 году. 
В 1957 году заменён другим. 
Памятник изобретателю и трём его помощникам, погибшим в 28 ноября 1891 года при взрыве при снаряжении 6-дюймового снаряда мелинитом.

 Памятник гренадеру Леонтию Коренному 
(архитектор И. С. Китнер, скульптор Е. И. Малышев) Памятник герою войны 1812–1814 гг. 
Установлен в 1906 году к столетию лейб-гвардии Финляндского полка на средства ветеранов. Находился по адресу В.О. Большой пр., д.65 у полкового госпиталя. 
После революции был демонтирован, а постамент перенесён к музею Суворова.

 Памятник великому князю Николаю Николаевичу (скульптор Пьетро Каноника) 

Установлен в 1914 году на Манежной площади. 
Снесен в 1918 году.

 Памятник-бюст М. П. Мусоргскому 
(скульптор В. В. Лишев) 
Открыт в 1916 г., находился перед зданием Гвардейской школы прапорщиков (Лермонтовский пр., д. 54). 
Демонтирован в 1920-е гг. 
В 1989 г. заменён другим памятником, выполненным по другой модели.

 Памятник «Питомцам Академии Генерального штаба» 
(скульптор К. В. Изенберг) 
Установлен в 1909 году у здания Академии Генерального штаба на Суворовском пр., д. 32
Снят после революции.

 (дата съёмки 1909 г.)

 Памятник «Подвигам лейб-гвардии Саперного батальона» на Кирочной улице 
Был установлен на Кирочной улице у церкви Святых Космы и Дамиана (Кирочная ул., д. 28А). 
Снесён после революции.

 Памятник-бюст П. П. Семёнову-Тян-Шанскому 
(скульптор В. В. Лишев) 
Открыт в 1916 г. перед зданием Гвардейской школы прапорщиков (Лермонтовский пр., д. 54). 
Снят в 1920-е гг. 
Заменён новоделом в 1989 году (по другой модели/проекту).

 Памятник-бюст Н. П. Слепцову 
(скульптор В. В. Лишев) 
Открыт в 1916 году перед зданием Гвардейской школы прапорщиков (Лермонтовский пр., д. 54). 
Снят в 1920-е годы.

 Памятник П. И. Шереметевой 
Установлен около 1803 года в саду Фонтанного дома. 
Снят около 1930 года.
 
Сейчас в саду установлен Кенотаф графини П. И. Шереметевой.

 Великому князю Михаилу Николаевичу (Шефу Конно-гренадерского полка) в Петергофе 
(скульптор П. А. Самсонов) 
Открыт 10.04.1914 у Казарм Конно-гренадерского полка.

 Памятный знак на месте убийства М. Я. Герценштейна в Териоках (Зеленогорске) 
Открыт в 1906 г. 
Сохранились остатки знака.

 Воспитателям Александра II (К. К. Мердеру и В. А. Жуковскому) 
Были установлены в «Собственном саду» при Александровском дворце на Детском острове, перед павильоном. 
Поставлены в период царствования Александра II. 
Сняты в первые годы после революции.

Созданные после 1917 года 
(А всего за 1918—1920 гг. в городе появилось около 20 монументов в разных частях города.)

 А. Н. Радищеву (20.09.1918—19.01.1919) у Зимнего дворца 
Открыт 22.09.1918 (Петроград, РСФСР), автор: Л. В. Шервуд, материал: гипс, постамент: высокая колонна из искусственного камня, подножие: бутовая плита. 
Памятник А. Н. Радищеву у Зимнего дворца находился на углу Дворцовой наб. и Дворцового проезда, в символическом проломе ограды сада Зимнего дворца. 
С открытия памятника А. Н. Радищеву у Зимнего дворца началась реализация «Ленинского плана монументальной пропаганды». 
«На открытии памятника присутствовали комиссары Северной Коммуны: Зиновьев, Луначарский, Позерн и другие...» 
19.01.1919 во время бури был сдут ветром. Дежуривший у памятника Красноармеец, доложил: «Во время моего дежурства тов. Радищев, не выдержавши сильного ветра, развалился!» 
Копия памятника была установлена на Триумфальной площади в Москве 06.10.1918 (гипс, Музей архитектуры им. А. М. Щусева в Москве), простояла до начала 1930-х гг.

 Памятник матросу Астахову (1918 г.) 
Обелиск был открыт в сквере Никольского собора в октябре 1918 года. утрачен в 1950-е при реконструкции территории. 
Рядом Братская могила революционеров 1918—1920 гг. 
25.04.1917 в сквере перед оградой состоялось погребение матроса Гвардейского экипажа Г. И. Астахова. Позже на месте погребения установили временные бетонные памятники. 
В 1957 г. при реконструкции сквера обелиски заменили на мраморные плиты. 
В 1977 г мраморные плиты заменены гранитной плитой построен парапет.

 Памятник-бюст Н. А. Добролюбову у Тучкова моста 
(скульптор К. Ф. Зале Зале/Залит Карл/Карлис Фёдорович/Фрицевич). 
Открыт 27.10.1918 (по плану «монументальной пропаганды»). 
Находился у Тучкова моста до 1924 г. был уничтожен наводнением. 
Материал: гипс тонированный.

 Памятник Фердинанду Лассалю у здания Городской думы.(Проспект 25 Октября (Невский проспект)) 
(скульптор В. А. Синайский) 
Дольше всех простоял памятник Лассалю – он был снят в 1936 году. 
Открыт 06/07.10.1918 и 1923 
Находился у здания Городской думы на Невском проспекте. 
Первый памятник был из гипса, снят в 1920 г. 
В 1923 году был установлен гранитный бюст. 
Снят, по разным данным, в 1937/1938 гг. 
В сейчас гранитный бюст находится в Государственном музее городской скульптуры. 

 «Великий Металлист» у Дворца труда 
(скульптор М. Ф. Блох) 
Материалы: древо, гипс.
Открыт 07/08.11.1918. Находилась у Дворца труда.
Утрачен в конце 1919 г.

 Памятник «Красногвардеец» 
(скульптор В. Л. Симонов) 
Открыт 14.11.1918. 
Находился на В. О., Большом проспекте у лютеранской церкви Святой Екатерины. 
Утрачен в 1923 г.

 Памятник Н. Г. Чернышевскому на Сенатской площади 
(скульптор Теодор Зальканс) 
Открыт 17.11.1918. 
Находился на Сенатской площади. 

 Памятник Г. Гейне — у Университета 
(скульптор В. А. Синайский) 
Открыт 17.11.1918. 
Находился у Университета.

 Памятник Т. Г. Шевченко – у мечети 
(скульптор Я. Тильбергс) 

Открыт в 1918 г. 
Находился возле мечети. Существовал до 1926 года.

 Памятник С. Л. Перовской – на Знаменской площади 
(скульптор О. Гризелли) 
 
Открыт 29.12.1918. Материал: гипс.
Находился около Московского вокзала.
Снят в 1919 г. (постановлению Петросовета от 08.04.1919).
Не сохранился.

 Памятник-бюст А. И. Герцену у Литейного моста на Арсенальной набережной 
(скульптор Л. В. Шервуд) 
Открыт 23.02.1919. 
Материал:  гипса, тонированный в красный цвет. 
Находился на Арсенальной наб, д. 17 у Литейного моста.

 Памятник-бюст Л. О. Бланки у Балтийского вокзала 
Открыт 02.03.1919. 
Материал: гипс. 
1919–1923 гг. РСФСР. Петроград. 

надписи: 
(Великому Вождю  
французских р... 
мученику рев.. 
Бланки)  
(ВЕЛИКОМУ КОММУНАРУ 
МУЧЕНИКУ 
И ГЕРОЮ 
Л. О. БЛАНКИ 
1 янв. 1881 ? 2 (?)мар. 1919) 
... (?)...) 

 Памятник-бюст Дж. Гарибальди у Московских ворот. 
(скульптор К. Ф. Зале Зале/Залит Карл/Карлис Фёдорович/Фрицевич). 
Открыт 09.03.1919. 
Находился у Московских ворот.

 Памятник-Обелиск В. Володарскому 
(архитектор Л. В. Руднев) 
Открыт 01.12.1918 года близ места убийства Володарского. 
Находился неподалёку от церкви (Церковь Преображения Господня при Императорском фарфоровом заводе находилась напротив дома № 151 по проспекту Обуховской Обороны снесена в 1930-е годы). 
Демонтирован в 1925 г. по причине установки нового памятника работы М. Г. Манизера.

 Памятник В. Володарскому На Конногвардейском бульваре у Сенатской площади 
(скульптор М. Ф. Блох) 
Открыт 22.06.1919.
Материал: гипс. 
Находился на бульваре Профсоюзов (Конногвардейский бульвар). 
Взорван 15.05.1921. (взорван Василием Орловским; террористический акт) 
https://pastvu.com/p/599441 Сотрудники комиссариата печати,агитации и пропаганды у памятника Володарскому

 Скульптура «Освобождённый труд» 
(скульптор М. Ф. Блох, архитектор И. А. Фомин) 
Открыт 20.07.1920. 
Материал: Гипс тонированный. 
Была установлена ко дню открытия домов отдыха для рабочих на Каменном острове.
«Этот гипсовый монумент представлял собой 10-метровую фигуру рабочего с единственным предметом одежды: молотом.» После «доработки» «одели» монумент в фартук. 
Утрачен в 1920-е гг. 

 Памятник В. К. Рентгену 
(скульптор Н. И. Альтман) 
Открыт 29.01.1920. 
Находился на Лицейской ул.(ул. Рентгена), д. 8 перед зданием Рентгено-радиологического института. 
Существовал до 1924 г. 
С 1928 года на этом месте был установлен новый памятник-бюст Вильгельму Конраду Рентгену  работы скульптора В. А. Синайсого. 
На этом месте с 1898 года стоял памятник – бюст императору Александру II.

 Героям Гражданской войны в Териоки (Зеленогорске) 
(скульптор Эверт Порила) 
Установлен в 1921 году.

 Памятник В. П. Алексееву 
(скульптор М. Я. Харламов) 
Открыт в 1928 г. 
Памятник представлял собой бронзовый кованый бюст на двухметровом постаменте из серого полированного гранита. Высота бюста — 0,8 м. 
При реконструкции площади Стачек и строительстве Дворца культуры им. А. М. Горького в 1930-е годы памятник был перенесён в сад 9-го Января. 
Из-за актов вандализма бюст был перенесён в Государственный музей городской скульптуры. В саду 9-го января установлена гипсовая копия бюста. Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга № 227-р от 06.03.2000 памятник (копия) лишен статуса охраняемого памятника монументального искусства.

  Ленину  

 Памятник-бюст В. И. Ленину на Широкой ул. (ул. Ленина) 
(скульптор М. Я. Харламов) 
Открыт в 1923 на Широкой ул. (Прижизненный памятник) 
По некоторым данным, первый гипсовый бюст 1923 г. находился в подъезде дома № 48, в 30-х гг. новая бетонная копия была установлена в сквере у дома, в 1960 г. заменена на новый серого в гранита. 
Исчез после 1991 г. 

 Памятник В. И. Ленину на входе на завод Красный выборжец на Свердловская набережная (Арсенальной наб.), д. 12 
(скульптор М. Я. Харламов, арх. Л. М. Вигдергауз)

Открыт в 1923 г. (по др. данным в 1926 г.) 
В 2015 году демонтирован памятник В. И. Ленину, который с 1923 года стоял при входе.
Из письма Администрации Калининского р-на Санкт-Петербурга
«В целях сохранности и во избежание обрушения памятника В. И. Ленину (1923 года постройки) он был демонтирован и перенесён в здание данного предприятия по адресу: Кондратьевский пр., д. 6. 
После консультации руководства АО «Завод «Красный выборжец»» с КГИОП Санкт-Петербурга было принято решение безвозмездно передать данный памятник в СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе», который в настоящее время выполняет работы по подготовке площадки для его установки».

В декабре 2015 завод «Красный выборжец» внесён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
 
 
Уничтожен привычный «открыточный» вид завода, памятник убрали прямо перед признанием завода объектом культурного наследия, борьба с памятниками и историей собственной страны продолжается.

 Памятник В. И. Ленину на пл. Стачек 
(cкульптор: М. Я. Харламов) 
Открыт в 1931 г. 
Скульптор: М. Я. Харламов (1870—1930). Решением Президиума Ленинградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Ленсоветом) от 14.07.1939 протокол № 202 памятник находится на музейном учёте в Государственного музея городской скульптуры и включён в Музейный фонд Российской Федерации.
Памятник был установлен в 1931 году. В связи с очередной реконструкцией площади Стачек в 1940 г. был перенесён на улицу Швецова, точнее на территорию Завода № 379 Наркомата авиационной промышленности СССР (завод был эвакуирован в 1941 г.). Впоследствии на этой территории появилось Ленинградское НПО «Электроавтоматика» (ЛНПОЭ), числится по адресу ул. Маршала Говорова, д. 40.
В 1981 г. памятник был «временно» демонтирован на время нового строительства на территории, но места для его установки «не нашлось». В 1988 г. памятник был передан в совхоз «Шушары» и был установлен перед зданием управления совхоза. В 1990 г. был демонтирован из-за многочисленных актов вандализма и передан на временное хранение в Историко-культурный музейный комплекс в Разливе для экспонирования на территории музея «Шалаш».
Скульптура является повторным отливом фигуры. Памятник-близнец был установлен 08.08.1926 перед зданием заводоуправления «Невского завода» по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 51. 

 Памятник бюст В. И. Ленину на Каменноостровском пр., д. 21 
(cкульптор: М. Я. Харламов) 
Открыт в 1925 г. 
В 1955 г. заменён на новый бюст В. И. Ленина. 
Ранее на этом месте  стоял бюст императора Александра I.

 Бюст В. И. Ленина на Московском вокзале 
(скульптор Л. А. Месс) 
Открыт в 1967 г. 

 
В 1993 году бюст В. И. Ленина в зале прибытия был заменён бюстом Петра I работы А. С. Чаркина и В. В. Оленева

 Памятник Ленину на Московском вокзале 
(скульпторы В. Я. Боголюбов, В. И. Ингал, архитектор: В. И. Кузнецов) 
1957—1966 гг. стоял в главном зале Московского вокзала. 
В 1967 г. перенесён в сквер локомотивного депо ТЧ-8 Московского отделения Октябрьской железной дороги по адресу Днепропетровская ул. , д. 2

 Памятник В. И. Ленина у Варшавского вокзала 
(скульптор Н. В. Томский, архитекторы Н. Ф. Хомутецкий, Б. В. Муравьёв) 
Открыт 05.11.1949 г. Был открыт одновременно с памятником Сталину перед Балтийским вокзалом 
В 2001 началось уничтожение истории этого места: закрыли вокзал, убрали памятник Лунину, позже была застроена территория железной дороги, снесли множество старинных зданий и сооружений. 
Демонтирован в 2005 г. 
В 2010 г. находился на территории мастерской центра «Специалист» в Старо-Панове на Рабочей улице, д. 16. 

 
С 2012 г. стоит во дворе НГУ им Лесгафта 

Памятники В. И. Ленину в Ленинграде 1949 г., у Варшавского вокзала 1949 г.; арх. Н. Ф. Хомутецкий, Б. В. Муравьёв. Демонтирован в 2005 г.; в 2012 году установлен на территории Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта;

 Памятники В. И. Ленину в Ленинграде на Средней Рогатке 
(скульптор Н. В. Томский) 
Открыт в 1949 г. 
Демонтирован в 1951 г. 
Заменён на другую скульптуру Ленина работы В. Я. Боголюбова и В. И. Ингала.
Перемещён на другую сторону шоссе.

В 1969 г. перенесён в Зеленогорск.

 Памятники В. И. Ленину у Смольного (Смольный проезд, 1)
(скульптор В. И. Ингал) 
Открыт 1949 г. 
Демонтирован в 1956 г. 
В 1956 г. в Ленинграде в сквере у Смольного были демонтированы парные бюсты Ленина и Сталина (спустя год в 1957 г .демонтированный бюст Ленина был установлен на углу Большого пр. П.С. и ул. Ленина) .

 Памятник-бюст В. И. Ленину в Павловском парке вблизи входа в парк у Чугунных ворот 
(скульптор В. Козлов) 
Открыт в 1930-х, материал гипс. 
В сентябре 1941 г. повреждён взрывом вражеского боеприпаса. 
Позже, взорван немецко-фашистскими аккупантами.

 Памятник-бюст В. И. Ленину в Павловском парке 
Открыт весной 1950 г. перед фасадом Вольера. 
Ранее на этом месте была мраморная скульптура Актеона с убитой ланью. 
Материал: бетон. 
В 1956 г. бюст был перемещён на постамент от памятника-бюста Сталина у входа в парк (в створе ул. Красных Зорь). 
в 1971 г. был заменён гранитным памятником (скульптор Н. С. Кочуков) 
Демонтирован осенью 1991 г. (находился в запасниках Павловского дворца-музея.) 
Сейчас на месте памятника у Вольера располагается декоративная чугунная ваза.

 Памятник-гальванопластический В. И. Ленину (для экспозиций в Павловском парке) 
в 1960-е гг.  многометровая гальванопластическая фигура экспонировалась во время выставок к прочих мероприятий. (например: «По ленинскому пути (к 60-летию II съезда РСДРП)») 
Особенностью памятника можно считать, что он указывал путь правой рукой.

  Сталину  

 Памятник И. В. Сталину перед Балтийским вокзалом 
(скульптор Н. В. Томский, архитекторы Н. Ф. Хомутецкий, Б. В. Муравьёв, С. И. Евдокимов) 
Открыт 05.11.1949. Был открыт одновременно с памятником Ленину перед Варшавским вокзалом 
Постамент 5 м., «Монументскульптура». 
Демонтирован в 1961 г. по др. сведениям в конце 1950-х гг.

 Памятники И. В. Сталину в Ленинграде на Средней Рогатке 
(скульптор Н. В. Томский, архитектор Б. Н. Журавлёв) 
Открыт в июне 1949 г (по др. данным 06.11.1949)
Демонтирован в конце 1950-х гг., переехал на другую сторону шоссе. 
в 1951 г. заменён постамент (архитектор Б. Н. Журавлёв)

 Памятник И. В. Сталину на Поклонной горе 
(скульптор В. И. Ингал, архитектор Ю. А. Визенталь) 
Открыт 04.11.1949 г. 
Демонтирован конце 1961 г. (распоряжение Ленгорисполкома) 
Не сохранился (переплавлен). 

 Памятник И. В. Сталину в Шереметевском саду (Сад Фонтанного дома) 

 Памятник И. В. Сталину на проспекте Обуховской Обороны в Ленинграде 
(скульптор Н. В. Томский, архитектор Д. С. Гольдгор) 
Открыт 06.11.1949. 
Демонтирован в конце 1950-х гг.(1956), по др. сведениям в 1961 г.

 На станции метро Нарвской (проектное название «Сталинская») 

1. Павильон станции выполнен в неоклассическом стиле с купольным завершением. Стену кассового зала должен был украсить рельефный портал с текстом:
Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму… Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указывать нам путь.

Над эскалаторным ходом установлено панно «Слава Труду!» работы скульпторов Г. В. Косова, А. Г. Овсянникова, В. Г. Стамова и А. П. Тимченко. Собравшаяся на митинг на площади Ленина группа рабочих смотрит в центр горельефа, но там никого нет. В первоначальном варианте в центре должен был находиться Сталин.

 
2. Подземные сооружения 
На торцевой стене центрального подземного зала первоначально находилось большое мозаичное панно «Сталин на трибуне», работы президента Академии художеств А. М. Герасимова. Изначально на красочном фоне планировалось установить бюст Сталина. 
В 1961 году, после XXII съезда КПСС, панно было демонтировано, а пространство перед ним закрыто мраморной фальш-стеной. В отгороженном пространстве сначала размещался зал заседаний, позже он был переоборудован в линейный пункт машинистов депо «Автово», который и находится там до сих пор.

 Памятник-бюст И. В. Сталину у Смольного 
(скульпторы В. И. Ингал, В. Я. Боголюбов 
Открыт в 06.11.1949 г. 
Демонтирован в 1956 г. (по др. сведениям в 1957). 

В 1956 г. в Ленинграде в сквере у Смольного были демонтированы парные бюсты Ленина и Сталина (спустя год демонтированный бюст Ленина был установлен на углу Большого пр. П.С. и ул. Ленина) .

 Памятник-бюст И. В. Сталину перед зданием Первого Балтийского высшего военно-морского училища (Морской пер., д. 3) 
(скульпторы В. И. Ингал, В. Я. Боголюбов 
Открыт в 1949 году. 
Демонтирован в 1956 г. 
18.04.1956 на том же постаменте был открыли памятник-бюст В. И. Ленина (тех же скульпторов).

 Памятник И. В. Сталину на территории Ботанического сада (Аптекарский пр., д. 2) 
(скульптор С. Д. Меркуров)
Создан в 1930-е гг. 
Демонтирован в 1956 г.

 Памятник И. В. Сталину на территории Ленинградского металлического завода им. И. В. Сталина (Свердловская наб., д. 18). 
(Скульптор С. Д. Меркуров) 
созданный в 1930-е годы П. Демонтирован в 1956 г.

(существует фотография А. И. Бродского «Вид на памятнмк И. В. Сталину у одного из зданий Металлического завода им. И. В. Сталина (ЛМЗ), 1950-е гг.»).

 Памятник И. В. Сталину у входа на стадион «Динамо» на Крестовском острове (пр. Динамо, д. 44). 
Демонтирован в 1956 г.

 Монумент И. В. Сталина в Солнечном (Курортный район) 
Убран в 1950-е гг. 
Ни памятника ни ваз с цветами не сохранилось. 
В 2015 г. над пустующей лестницей, был установили памятный знак в честь Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне.

 Памятник И. В. Сталину в Зеленогорске перед 445-й школой (пр. Ленина, д. 2) 
(скульптор В. И. Струковский) 
Материал: бетон. Установлен был в сквере перед 445-й школой. 
Заменён памятником В. И. Ленину, открытым 08.06.1969 (скульпторы В. Я. Боголюбов, В. И. Ингал и архитектор Б. Н. Журавлёв)(скульптура была перенесена сюда со Средней Рогатки).
Демонтирован в 1956 г. Также в нище у стены стояла скульптура пионера с автоматом.

 Памятник И. В. Сталину в санатории «Ёлочка» в Зеленогорске 
В 1956 году был убран в сарай.

 Памятник И. В. Сталину в доме отдыха «Большевик» в Зеленогорске 

 Памятник И. В. Сталину в Летнем саду в Кронштадте (у грота) 
(1950—1955 гг.) 

 Памятник И. В. Сталину в здании артиллерийского класса. Кронштадт 

 Совместный памятник В. И. Ленину и И. В. Сталину в Комсомольском сквере Зеленогорска
В 1940—1941 гг. и 1948—1956 гг. 
Был установлен в Комсомольском сквере Зеленогорска. 
демонтированный в рамках борьбы с «культом личности» Сталина.

 В 1952 г. в Московском парке Победы был заложен фундамент под 16-метровый памятник И. В. Сталину. памятник установлен не был. В 1995 г. на этом фундаменте открыли памятник маршалу Г. К. Жукову.

 Памятник-бюст Сталину в Павловском парке (со стороны ул. Красных Зорь) 
(скульпторы В. И. Ингал, В. Я. Боголюбов 
Открыт в 1950 г. (с левой стороны у входа в парк) 
Материал: бетон. 
Демонтирован в 1956 г.

 Памятник Сталину у входа Павловского парка 
Открыт в 1952 г. (у входа в Павловский парк со стороны железнодорожного вокзала) 
Материал: бетон. 
Демонтирован в 1956 г.

 Памятник Сталину в Пушкине (у Екатерининского дворца) 
Около 1950 г. 
Открыт в Пушкине рядом с Екатерининским дворцом

  Марксу  

 Памятник Карлу Марксу у Смольного. Смольный проезд, д. 1 
(скульптор А. Т. Матвеев) 
Материал: гипс. 
Открыт 07.11.1918. Находился у Смольного института. 
Простоял до 1923 г. 
Не сохранился. 
В 1927 г. заменён памятником В. И. Ленину.

 Памятник Карлу Марксу в Саду имени Карла Маркса (Сампсониевский сад) 
(Скульптор — Н. В. Томский). 
Установлен в 1933 году. 
Исчез В начале 1990-х гг.

 Памятники–бюсты Джакомо Кваренги и К. И. Росси на Биржевой площади. 
(авторы: Улин Александр Александрович; Ильин Лев Александрович)
Установлены в 1926 г. 
Сняты в 1949 г. 
В 1896 году на мысу стрелки разбили сквер (архитектор Н. М. Салько, садовый мастер — П. И. Визе, скульптор — Д. И. Иенсен). Сквер был разрушен наводнением 1924 года и вновь создан в 1926 году по проекту Л. А. Ильина.
Сквер на Биржевой площади, был спроектирован в 1925–1926 годах архитектором Л. А. Ильиным. 
В 1927 году в сквере на стрелке В. О. были установлены памятники-бюсты архитекторов Д. Кваренги и К. И. Росси (работы скульптора А. А. Улина). 
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны в 1949 г. памятники-бюсты убрали «так как лица скульптуры были повреждены хулиганами» . 
Постаменты ещё какое-то время оставались на площади стояли (есть на фотографии 1951 г.).

 Памятник Ф.Э. Дзержинскому. Лопухинский сад (сад им. Дзержинского). 
(Скульптор А. В. Крыжановская) 
Открыт 08.09.1930 
Демонтирован в 1992 г. (при демонтаже был разбит). 
Постамент был сложен из гранитных блоков. Стиль: конструктивизм.

Скульптуры/ парковая скульптура и архитектура 
Пионеры, солдаты, матросы, спортсмены, девушки с вёслами,... большой пласт культуры, практически утраченный к настоящему времени.

 Парк Екатерингоф: 
 Скульптуры «Моряк» и «Девушка с лентой» 
На берегу пруда, на стороне, противоположной памятнику героям Краснодона, в историческом пейзажном парке «Екатерингоф» были установлены скульптуры «Моряк» и «Девушка с лентой». От скульптур остались постаменты. Сами скульптуры были повреждены вандалами в 1990-х годах, тогда же сняты и отправлены на хранение в хозяйственный двор парка, а в 2006 году обе скульптуры украли. Восстанавливать их не планируется.  
 Екатерингофский дворец (1711—1926), Лифляндская ул., д. 5, архитекторы Доменико Трезини перестроен 1747—1750 гг. Х. ван Болосом, в 1926 году был разобран на дрова.
 В парке по проектам О. Монферрана были построены павильоны, свободно размещённые в пространстве и оформленные в разных неостилях. Вблизи берега Екатерингофки встали два деревянных павильона «в готическом вкусе»: Ферма с башенкой-бельведером и Львиный павильон, увенчанный высоким шпилем. По другую сторону прогулочного шоссе, в пейзажной части парка Монферран построил большой павильон также в готическом стиле, предназначенный для концертов и летних балов. Этот павильон назывался «вокзалом» (так в России стали называть разные загородные и полузагородные сооружения, предназначенные для развлечения публики). «В готическом вкусе», со стрельчатыми арками, было возведено ещё одно большое здание: Катальная горка. Неподалёку от вокзала, в Детском садике, Монферран расположил Мавританский павильон (Pavilion Moresque), оформленный в экзотическом «восточном вкусе». А в некотором отдалении, рядом с небольшим живописным озером, Монферран построил здание Русского трактира. Парк окружала живописно петлявшая речка. Одной из достопримечательностей парка был первый в России новаторский цепной мост, спроектированный инженером П. Базеном. Четыре цепи моста опирались на пилоны, сделанные в виде массивных готических колонн.

 В советское время в Парке располагались аттракционы и конюшня. В настоящее время всё утрачено.

 Сад 9-го Января:
 У северных ворот ранее располагалась скульптура ; на месте нынешней детской площадки, ближе к центру парка стояло двухэтажное здание, на первом этаже которого находился гардероб для катающихся на заливном катке ; также на территории парка располагалась одна из шахт будущего метро. С началом войны все шахты пришлось затопить, а станцию метро «Сад 9-го января» так и не построили.

 Чаша со змеёй — композиция, символизирующая медицину. 
Установлена в 1935 г. на Литейном проспекте, д. 56, у Больница имени Куйбышева (Мариинская больница) 
Убрана в 2003 г. накануне празднования 300-летия Петербурга, возможно, утрачена.

 Чаша на колонне на пр. Обуховской Обороны у Обводного канала 
Декоративная ваза на гранитной колонне. 
Сначала исчезла ваза, потом и сама гранитная колонна.

 Спортсменка на Петровской плащади

 Въезде в Курортный район Ленинграда, колоннада, скульптуры физкультурников и вазы (41 км. Приморского ш.) 
установили здесь в 1947–1948 гг. 
Утрачены в 1949 г./1960-х гг. 
Были была украшена скульптурами льва и львицы (переместили в Зеленогорск), заменили на скульптуры физкультурников. Рядом были расположены памятник И. В. Стальну и, по другую сторону шоссе, беседка.

 Статуя пионера с автоматом в Зеленогорске перед 445-й школой (пр. Ленина, д. 2) 
В центральной нише подпорной стены лестницы стояла статуя пионера с автоматом в руках

 Физкультурники в Летнем саду в Кронштадте

Созданные после 1991 года 
 Памятник Первостроителям Санкт-Петербурга 
(архитектор В. Б. Бухаев, скульптор М. М. Шемякин) 
Открыт 17.10.1995. 
В 2000 г. памятник был уничтожен вандалами. Все бронзовые части утрачены. 
Частично сохранился.

 Башня Мира 
Архитектурное сооружение, стела, установленная на Сенной площади Санкт-Петербурга. Была изготовлена как дар от Французской республики Санкт-Петербургу в честь 300-летия города, была открыта 27 мая 2003 года
. 
На башне было выгравировано слово «Мир» на 32 языках. 
Демонтирована в ночь 29 июля 2010 года. 

 Памятник Карлу и Эмилии на ул. Бутлерова 
Автор: Матвей Вайнман 
Открыт 14.10.2007 
Демонтирован

 Бюст А.-З. Валиди (Санкт-Петербург) (Университетская наб., д. 7-9—11)

Валидов, Ахмет-Заки
Демонтирован в 27.01.2021 г.

Триумфальные арки/ворота 
 Триумфальная арка на Троицкой площади. Сооружена в августе—сентября 1714 года, арх. Д. Трезини. (в честь победы русской эскадры над шведским флотом (27.07.1714)).

 Триумфальная арка у дворца Меншикова. Сооружена в 1714 году ( в честь поеды русского флота при Гангуте)

 Адмиралтейские Триумфальные ворота. 1732 г., были вблизи Зелёного моста через реку Мойку, архитектор И. Коробов.
Ворота обветшали и были разобраны, взамен в 1742 г. возвели новые Адмиралтейские ворота по проекту П. А. Трезини.

 Лифляндские ворота (стр. 1774—1784 гг., разобраны 1828 г.), архитекторы А. Ринальди, М. А. Деденев, материал: гранит. Старо-Петергофский пр., д. 14, Старо-Петергофский пр., д. 23.
 

 Триумфальная арка на Измайловском пр. 1902 г. (у наб. Обводного канала) 
Возведена для встречи президента Франции Эмиля Лубе.

 Триумфальная арка на Николаевской наб. 1902 г. 
В ходе визита в Санкт-Петербург в 1902 году президента Франции Эмиля Лубе на Николаевской набережной была сооружена Арка. В память об этом событии в 1902 году была выпущена открытка.

 Триумфальная арка на Каменном острове. 1920 г. Арка была посвящена простому народу.
Архитекторы:  И. А. Фомин, Н. А. Троицкий; художник: С. В. Чехонин, скульптор: М. Ф. Блох. Рядом была построена Ростральная колонна (на берегу Малой Невки).

Арки Победы 1945 года 
 Триумфальная арка в Автове 1945 г., Стачек пр., д. 94, архитектор В. А. Каменский, материалы: дерево, гипс, арматура, алюминий, латунь. 
В 1946 году был проведён конкурс проектов для строительства постоянной арки, однако оно реализовано не было. Взамен арки, неподалёку, были поставлены обелиски (Арх. В. А. Каменский), которые также не сохранившиеся.

 Арка Победы на Московском шоссе 1945 г., Московском шоссе, на Средней Рогатке, архитектор А. И. Гегелло

 Арка Победы в Володарском районе (ныне Невском) 1945 г., архитекторы Д. С. Гольдгор, И. И. Фомин.

Зелёный пояс Славы 
Лишился мемориала «Белый остров» 
Был снесён в 1990-х, под строительство автозаправки.

Религиозные сооружения 
Церкви, храмы, соборы, синагоги, мечети, дацаны, кирхи,...

Церкви, соборы, храмы, часовни 
 Церковь Спаса на Сенной, Сенная площадь 
(в стиле позднего барокко в 1753—1765 гг. по проекту А. В. Квасова и(или) Б. Ф. Растрелли (авторство не установлено окончательно))

 Знаменская церковь на Знаменской площади 
Автор: Ф. И. Демерцов 
Стиль: классицизм. 
 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне 
Автор проекта: И. Е. Старов 
Строительство: 1798—1803 гг. (на пересечении Садовой ул. и Английского пр.) 
Снесена в 1934 г. 

 Церковь Воскресения Христова и Михаила Архангела в Малой Коломне 
Автор проекта: Алексей Шевцов, с изменениями Николая Ефимова 
Построен в 1847—1859 гг. Cтиль: Русско-византийский 
Разрушена в 1932 г.

 Никольская церковь/Церковь св. Николая Чудотворца Бежецкого подворья 
Архитектор А. П. Аплаксин 
Стиль: неоклассицизм 
Была построена на 10-й Красноармейской улице, д. 19/21. 
В 1930-х  перестроена в административное здание. 
(сохранились фасад с колоннами, основания колокольни, купола на крыше)

 Церковь Спаса-на-Водах (Петербург) 
Авторы проекта М. М. Перетяткович при участии Н. В. Покровского и С. Н. Смирнова 
Стиль: неорусский 
Строительство 1910—1911 гг. (посвящена морякам, погибшим во время русско-японской войны) 
Разрушена в 1932 г. 

 Екатерининская церковь на Старо-Петергофском проспекте 
Архитектор К. А. Тон, первый храм в русско-византийском стиле. 
Дата основания 	1707 г. 
Строительство 	1831—1837 гг. 
Разрушен в 1929 г.

 Церковь Косьмы и Дамиана Сапёрного батальона на Кирочной ул.
Архитектор М. Е. Месмахер
Основание 1759 г.
Разрушена в 1950-х гг.

 Собор Петра и Павла. Сестрорецк (пл. Свободы, д. 6) 
Стиль: эклектика 
Построена Между 1871 и 1874 гг. 
Утрачена в 1933 г. 
Архитектор Г. И. Карпов

 Часовня в парке Дубки в Сестрорецке (постр. в 1857—1858 гг., разр. после 1920 г.) 
Построена местным священником П. Лабецким в память событий Крымской войны.

 Церковь в Дюнах/Церковь Спаса Преображения на Дюнах (у ж/д станции Дюны и старой границы с Финляндией)
Архитекторы В. А. Косяков, А. И. Зазерский
Стиль: модерн. Материал: дерево. 
Построена в 1904 г. 
Утрачена, приблизительно, в 1919 г. (сгорела) 

 Церковь Спаса Преображения близ Сестрорецкого Курорта. Сестрорецк (ул. М. Горького) 
Архитекторы П. И. Шестов, С. А. Баранкеев 
Стиль: эклектика. 
Построена в 1904 г. 
Утрачена в 1925 г. (снесена)

 Церковь св. Николая. Сестрорецк 

 Часовня преподобной Евфросинии Полоцкой Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря Полоцкой епархии (пр. Стачек, д. 47, Автово) 
Заложена 15.11.1911 
Деревянна я шатровая часовня 
Освящена в 1912 г. 
в 29.08.1918 пристроен алтарь и получено разрешение на службу (стала церковью). 
Существовала до 1935 г.

 Церковь Преображения Господня при Императорском фарфоровом заводе (напротив дома № 151 по проспекту Обуховской Обороны) 
В 1713 г. построена первая церковь деревянная. 
В 1731–1735 гг. – каменную. 
В 1811 Е. Т. Соколов и Л. И. Миллер начали перестройку. 
27.09.1817 освящение здания. 
Закрыта 05.11.1932 
Снесена в 1933 г.

 Троице-Петровский собор (Церковь Святой Троицы) (П. С., Троицкая пл.) 

(архитектор С. А. Волков) 
Построен в 1709 г. Стиль: петровское барокко. 
Неоднократно перестраивался. 
Снесён в 1933 году. 

 Введенская церковь (на углу Введенской и Большой Пушкарской улиц) 

(архитекторы И. М. Лейм (колокольня — В. Е. Морган)) 
В 1718 г. построена Ильинская часовня. 
В 1732 г. построили деревянную полковую Введенскую церковь. 
Построена 1793—1810 гг. Стиль: классицизм. 
В 1810 г. (деревянная колокольня) архитектор Ф. Ф. Штейнгель 
Разрушена в 1932 г.

 Благовещенская церковь Конногвардейского полка (Благовещенской пл.) 

(архитектор К. А. Тон) 
Построена 1844—1849 гг. 
Разрушена в 1929 г.

 * Греческая церковь (Дмитриевская церковь) на Греческой площади 

(архитектор Р. И. Кузьмин) 
Построена 1861—1865 гг. Стиль: Неовизантийский 
Разрушена в 1962 г.

 Введенский собор лейб-гвардии Семёновского полка (Загородный пр., 45) 

(архитектор Константин Тон) 
Возведён в 1836—1842 гг. Стиль: неорусский. 
Разрушен в 1933 г.

 И множество других.

Синагоги 
 Синагога в Сестрорецке (ул. Воскова, д. 1) 

В 1868 г. сгорела первая синагога. 
В 1870 г. построена новая. 
Стиль: эклектика. 
На территории Сестрорецка и разлива имелись еврейские кладбища. (одно частично сохранилось)

 Синагоги в Кронштадте 
Появилась 1820–1830 гг. 
Первая официальная была разрешена в 1899 г. 
Ещё одна синагога была для солдат и матросов (в 1890-х гг. – 320 чел.). 
Еврейское население Кронштадта: отставные чины армии и флота, действующие чины армии и флота, гражданское население (ремесленники, семьи служащих,...) 
Раввины в Кронштадте: Иохим Крейнес (1888–1895 гг.), Мордухович (до 1894 г.), Илья Пинес (с 1899 г.), Цемах Кройн (с 1902 г.), Лившиц (в 1900-х гг.) 

В 1910 на территории Кронштадта имелось еврейское кладбище.

 Синагога в Ораниенбауме (Ломоносове) 
Открыта в 1898 г. 
В 1861 г. появилась незарегистрированная официально синагога, она находилась при покойницкой лазарета учебного батальона. 
В 1872 синагога была переведена в дом П. Елисеева (Дворцовому пр. д. 35). 
В 1890 синагога была закрыта (губернским правлением). 
В 1898 официально открыта синагога. 
Раввином был Илья Пинес (из Кронштадтской синагоги). 
Прихожане: кроме постоянного еврейского населения, в 147-м Самарском полку служили ещё 150 евреев.

 Синагоги в Петродворце (Петергофе) 
С 1872 г. синагога действовала в доме Р. Х. Финтеклюс. (Романовский пр., д. 41 (Санкт-Петербургский пр., 41)) 
Прихожане: нижние чины полиции и пожарной команды. 
В 1906 г. действовало уже две синагоги по адресам: Романовский пр., д. 41 и Знаменская ул., д. 9. 
Раввин приезжал из Ораниенбаума (вероятно, тот же Илья Пинес из Кронштадтской синагоги). 
На территории Петергофа имелось еврейское кладбище.

 Синагога в Колпине 
Открыта в 1897 г.

 Синагога в Царском Селе 
Открыта в 1901 г.

Мечети

Реформатские церкви 
 Немецкая реформатская церковь (ул. Большая Морская, д. 58) 
Романно-готический стиль. 
1862—1865 строительство — архитектор Г. А. Боссе, проект Гримм, Давид Иванович; 
1872—1874 восстановление — архитектор К. К. Рахау; 
1932—1939 — перестроено в Дворец культуры работников связи, архитекторами П. М. Гринбергом и Г. С. Райцем, скульпторы С. В. Аверкиев, В. П. Николаев и Г. А. Шульц

 Голландская реформатская церковь (Невский проспект, д. 20) 
Первая построена в 1732 г. 
Вторая построена в 1831—1835 гг. (архитектор П. П. Жако 
 
Закрыта в 1926 г.

 Английская церковь (Английская набережная, д. 56) 
Построена в 1811—1815 гг. ( архитектор Дж. Кваренги) 
Закрыта в 1939 г.

Лютеранские церкви 
 Немецкая церковь святой Анны (Кирочная улица, д. 8/Фурштатская ул) 

Первая деревянная была возведена в 1704 г. в Петропавловской крепости. 
Около 1712 г. была перемещена на Петербургскую сторону (к Мытному двору) 
В 1730 г. перемещена в Литейную часть. 
В 1741 г. построили новое здание. (тоже деревянное) 
в 1775—1779 гг. возведено новое каменное здание. (архитектор Ю. М. Фельтена), строитель Дж. Руска. Стиль: классицизм. 
Закрыта в 1935 г. 
В 1938—1939 г. перестроена под кинотеатр «Спартак». (архитекторы А. И. Гегелло, Л. С. Косвен) 
В 2002 г. сильный пожар повредил здание.

 Финская церковь святой Марии (Большая Конюшенная ул., д. 8А) 

В 1734 г была построена первая деревянная церковь. 
В 1803—1805 гг. построена новая каменная. (архитектор Г. Х. Паульсен). Стиль: классицизм. 
Перестроена (внутри) в 1871 г. (архитектор К. К. Андерсон.
Перестроен (фасад) в конце 19 века (архитектор Л. Н. Бенуа
Закрыта в 1938 г. 
В нишах фасада были две скульптуры, затем заменены на две вазы. На 2021 г. ниши пусты.

 Лютеранская кирха/церковь в Сестрорецке 
В 1815 г. была сооружена часовня (деревянная). 
В 1904 г. был построен молитвенный дом (деревянный) 
Действовала до 1932 г., затем здание передано под общежитие.

 Лютеранская церковь Святой Марии (на углу Кронверкской и Сытнинской улиц) 

Построена в 1872—1874 гг. 
(проект Виктора Шрётера и Иеронима Китнера) 
Закрыта в 1935 г. закрыта, передана под детский клуб. 
Разобрана на дрова в годы Второй Мировой войны.

 и многое другое.

Трамвайная столица 
 Трамвайное кольцо вокруг Балтийского сада (1888 г.) на площади Балтийского вокзала 
Существовало до 1950 года. 
Впоследствии кольцо было у Варшавского вокзала. 
На данный момент всё ликвидировано: трамвайное кольцо, памятник Ленину, сам Варшавский вокзал (осталось только здание), соседние исторические здания.

 Трамвайная линия от Балтийского вокзала также более не существует. 
Трамвайные маршруты № 9 и № 3 
Маршрут № 9 «Финлянд.вокз—Лит.пр.—Загор.пр.—Изм.пр.—Балтiиск.вокз.»

 
Маршрут № 3 «Нов.Деревня—Камен.пр.—Сѣнная—Заб.пр.—Изм.пр.—Балт.вокз.»

 Трамвай на пр. Стачек 
Маршрут № 1  
Маршрут № 35  
Маршрут № 36 ходил от Казанского собора в Стрельну и был одним из самых длинных в мире городских трамвайных маршрутов. Жалкие остатки, удобного для людей маршрута, сохранились до сих пор.  

 Трамвай на Невском пр. 
С декабря 1907 года по 1952 год 
Маршрут № 4 
Маршрут № 7 

 
Кольцо на Знаменской площади (Восстания) 

 Трамвайный парк № 4 (Рождественский; имени Смирнова) Дегтярный переулок, д. 3. 
Открыт в 1876 г. 
Официально закрыт в 2003 г. 

 Трамвайный парк № 6 (Крестовский; имени Скороходова) Барочная улица, д. 12 
(архитектор А. А. Ламагин) 
Открыт в марте 1925 г. 
Официально закрыт в 2003 г. 

 ОранЭЛ — уникальная железнодорожная линия, созданная в Петрограде в начале XX века вдоль Петергофской дороги, которая должна была связать Нарвскую заставу со Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом и Красной Горкой (общая длина — около 66 км). 
На 2023 г. то, что осталось от линии используется для трамвайного движения. 
Часть дороги была разобрана, мосты и тяговые подстанции в большинстве не сохранились или находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Сохранилась Трансформаторная подстанция электрифицированной дороги «ОранЭЛ» — объект культурного наследия народов РФ.

 «Ответвление с тупиком» трамвайного кольца на пр. Стачек, д. 111 
Долгое время сохранялись насыпь и шпалы. 
При последней реконструкции, ответвление с тупиком не предусмотрели.

 Маршрут № 41 соединял три района города Адмиралтейский, Кировский и Красносельский, был удобен и выгоден людям. Уничтожен современными властями, с 14.09.2019 г. остался небольшой кусок от маршрута, увеличен интервал ожидания. 
В результате, чтобы проехать тот же маршрут, введена дополнительная платная пересадка с длительным ожиданием трамвая маршрута № 41.

Аэропорты/аэродромы 
аэродрома «Смольное».
 Комендантский аэродром — бывший гражданский и военный аэродром, располагавшийся на территории современного Приморского района Санкт-Петербурга. 

Сооружён в 1910 г. 
В 1963 году полёты были прекращены, в начале 1970-х годов территория бывшего аэродрома стала зоной массового жилищного строительства. 
 Смольное/Ржевка был построен во время Великой Отечественной войны на бывшем гороховом поле. Гитлеровцем не удалось его обнаружить. Аэродром Смольное за сутки принимал и отправлял до 120 самолётов (Ли-2, ТБ-3). 
Недействующий аэропорт Санкт-Петербурга. До 1945 года носил название «Смольное». 
В мирное время Аэродром 4 класса «Ржевка» принимал самолёты Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, L-410 и вертолёты Ми-2, Ми-8, Ка-26 и Ка-32.

В 2006 г. собственником принято окончательное решение о закрытии аэропорта. После этого аэродром использовался в качестве посадочной площадки для малой авиации, официальное название — «Ковалёво». 
В 2016 г. аэропорт вторично прекратил работу. На данный момент на территории бывшего аэродрома присутствует лишь действующая частная вертолётная площадка, куда изредка садятся вертолёты. Остальная территория сдаётся в аренду. Здание аэровокзала полностью заброшено.

Утраченные мосты 
 Исаакиевский наплавной мост через Неву 

Соединял Васильевский остров с центральной частью города Адмиралтейским островом (первая переправа через Неву). Мост располагался бы между Дворцовым и Благовещенским и вёл прямо от Медного всадника на Университетскую набережную. 
Открыт в 1727 г. 
Реконструкции в 1732 и 1821 гг. 
Закрыт в 1916 г.

 Таракановские мосты через р. Таракановку 

 Первый Таракановский — по набережной реки Фонтанки. Присутствует на плане Санкт-Петербурга 1821 года. Разобран в 1905 г.

 Второй Таракановский — по оси Рижского проспекта. Построен в 1798 году. Был деревянным. Разобран в 1905 г.

 Третий Таракановский — по нечётной стороне набережной Обводного канала. Присутствует на плане 1851 года как Таракановский Обводной мост. Разобран в 1905 г.

 Четвёртый Таракановский — по чётной стороне набережной Обводного канала. Имеется на плане 1829 года под наименованием Екатерингофский мост (существующий сегодня под таким названием мост перекинут через реку Екатерингофку и получил своё наименование только в 1920-е годы). Впоследствии назывался также Выгонным мостом. Разобран в 1920-е гг.

 Пятый Таракановский — на Нарвской заставе (современная площадь Стачек). Присутствует на плане 1786 года как Чичериновский мост (река Таракановка на этом плане обозначена под своим вторым названием — Чечериновка). Разобран в 1920-е гг.
Точнее два моста: один для трамваев, другой — пешеходно-гужевой/автомобильный.

 Цепной мост в парке «Екатерингоф» (Лифляндская ул., 51) 
(инженеры П. П. Базен, Б. П. Э. Клапейрон) 
Построен в 1823 г. 
Ремонт в 1842 г. 
Перестроен в балочный в 1869 г. (архитектор М. А. Макаров) 
Разобран в 1900—1904 гг.

 Пантелеймоновский цепной мост через р. Фонтанку 
До него: Мост-акведук 
Построен в середине 1720-х гг. 
Разобран в 1777 г. 
Построен 1823—1824 гг. (инженер В. К. Треттер, В. А. Христианович, скульптор С. Суханов). 
Разобран 1906 г. 
После него: (ныне существующий) 
Построен 1907—1908 (инж. А. П. Пшеницкий) 
Декоративное оформление) в 1912—1914 гг. (архитектор Л. А. Ильин)

 Египетский цепной висячий мост 

(инженеры В. А. Христиановичем, В. фон Треттера скульптор П. П. Соколов) 
Построен в 1825—1826 гг. 
Обрушился в 1905г.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Egyptian_bridge_catastrophy.jpg Обрушение Египетского моста в Санкт-Петербурге 2 февраля 1905 года.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Egyptian_bridge_catastrophy_1.jpg Группа у провалившегося Египетского моста через Фонтанку

 Егерский мост через Введенский канал 
(инженеры строительство П. П. Базен, ремонт А. И. Штукенберг). 
Построен в 1835 г. 
Реконструкции  в 1884, 1902—1903 гг. 
Разобран в 1968 г.

 Александровский мост через Введенский канал 
(архитектор В. Гесте) 
Строительство 1808—1814 гг. 
Разобран в 1970 г.

Санкт-Петербург, Площадь Конституции 1, офис (выставочного зала нет)

Архитектурные утраты

Утрачены в 1700-х 

 Елизаветгоф 
В 1710-х гг. построен деревянный загородный приморский дворец. 
Во время наводнения 1723 г. Елизаветгоф серьёзно пострадал. 
В 1724 г. во дворце проводились ремонтные работы. 
Осенью 1752 г. в Петербурге случилось сразу пять наводнений, которые нанесли значительный ущерб Елизаветгофу. Вскоре после этого дворец был разобран. 
Сейчас это территория Кировского завода.

 Фонтаны Летнего сада 
В 1705 году царь приказал зодчему И. М. Матвееву сооружать фонтаны. 
В 1707 году строительство продолжали приглашённые из Европы архитекторы Я. Кинтлер, Х. ван Болос. 
Фонтаны были украшены свинцовыми золочёными группами, в основном — сценами из басен Эзопа. Для питания «водомётов» Пётр I приобрел в Великобритании паровую машину. 
Фонтанный комплекс просуществовал до крупномасштабного наводнения в 1777 году.

 Гаванец в Летнем саду 

(мастер И. М. Матвеевым) 
Построен около 1704 г. 
Просуществовал до 1780 г.

 Людские палаты 
Начало строительства в 1714 г. 
1719—1724 гг. работы выполняет архитектор Н. Ф. Гербель.

 Пелла (дворцово-парковый ансамбль)/Пеллинский дворец/Дворец в Пелле 

(Автор проекта И. Е. Старов) 
Начало строительства в 1785 г. Стиль классицизм. 
Строительство остановлено в 1789 г. 
Строительство прекращено в 1796 г. 
Начата разборка зданий в 1797 г. 
Сохранились отдельные постройки

 Летний дворец Елизаветы Петровны (Садовая ул., д. 2) 

(архитектор Б. Ф. Растрелли) 
Несохранившаяся императорская резиденция в Санкт-Петербурге. 
Построен в 1741—1744 гг. Стиль Русское барокко. 
На этом месте теперь расположен Михайловский (Инженерный) замок.
Снесён в 1797 г.

Утрачены в 1800-х 

 Анненгоф (Санкт-Петербург) 
Заложен Петром I в 1714 году южнее Екатерингофа. 
С 1714-начало 1730-х гг. построен деревянный загородный приморский дворец. 
Весной 1748 г. разобран. 
В 1765 году Анненгоф посещал Д. Казанова. 
В 1801 г. Анненгоф был продан на слом и разобран. 
. 
В XIX веке на месте бывшего дворца Анны Петровны был построен частный усадебный дом.
 Позднее этот дом был разобран, и территория усадьбы была передана Ленинградскому аккумуляторному заводу.

 Подзорный дворец (Подзорный остров, д. 1) 

(архитекторы (1720-е гг.) Стефан ван Звитен, (1731 г.) М. Г. Земцов) 
Построен в 1706 г., перестроен 1722—1726 гг. 
Согласно указа Адмиралтейств-коллегии от 17.08.1803 было поручено обследование дворца. 
Исполнитель: архитектор П. П. Лукин 
Утрачен в ноябре 1803 г. (разобран на дрова).

 Монбижу (Царское Село) (несохранившийся летний павильон, располагавшийся в «Верхнем» саду Царского села) 

(Архитекторы С. И. Чевакинский, Ф.-Б. Растрелли, Строители С. И. Чевакинский, Ф.-Б. Растрелли) 
Построен в 1748—1754 гг. Материал кирпич, стиль Русское барокко. 
Упразднён в 1818 г.

 Грот в Летнем саду Летний сад, д. 3, (не путать с другими Летними садами). 

(архитекторы А. Шлютер, Г. И. Маттарнови, Н. Микетти, М. Г. Земцов, Ж.-Б. Леблон) 
Построен в 1714 г. Стиль: барокко. 
в 1826 г. перестроен в Кофейный домик, на фундаменте грота.

 Катальный павильон/«Круглые горы» в Екатерингофе 
Построен в 1824 г. 
Обрушился в 1834 г.

 Кафе и ресторан в Екатерингофе/Избы и кегельный дом 
(архитектор О. Монферран) 
Построены в середине 1820-х гг.  
Снесены около 1850 г.

 Львиный павильон/Зверинец в Екатерингофе 
(архитектор О. Монферран) 
Построен в 1823 г. 
Снесён в конце 1860-х гг.

 Усадьба Левендаль/«Львиная долина» (находился между д.д. 134 и 138 на пр. Стачек) 
Построена в 1768 г. 
Утрачена в 1860-е гг. 
Сейчас на этом месте Кировский городок.

 Воксхол в Екатерингофе 
(архитектор О. Монферран) 
Построен в 1793 г. 
Обгорел купол в 1873 г. 
Сгорел около 1880 г.

 Ферма в Екатерингофе 
(архитектор О. Монферран) 
Построена в в 1923 г. 
Сгорела в 1882 г.

 Большой (Каменный) театр на Театральной пл., д. 3 

Первое каменное здание начали возводить в 1775 году по проекту Антонио Ринальди. 
Основан в 1783 г. Стиль: классицизм. 
(архитекторы Л. Ф. Тишбейн, Ф. В. фон Бауром, М. А. Деденёвым, перестроил Тома де Томон (1802), А. Д. Захаров (1793—1794), И. Е. Старов (1796) 
В 1811 г. театр сгорел. 
3.02.1818 возобновлён по проекту архитектора А. Модюи (1817—1818). 
Реконструкция в 1835—1836 гг. архитектор А. Кавосом.
Пристройка (для электрических машин) 1878 г. архитектор А. И. Кракау. 
В 1886 г. здание Каменного театра было частично разобрано и перестроено в современное здание Петербургской консерватории.

Утрачены в 1900—1941 гг. 

 Особняк Яковлева (Московский проспект, д.д. 10—12хх) 

(архитектор Б. Ф. Растрелли). 
Построен а 1766 г. Стиль: барокко. 
Снесён в 1901 г.

 Гостиный двор (Васильевский остров) (В. О., Тифлисская ул., д. 1) 
(архитекторы (1722—1735) Д. Трезини, (1821—1824) К. И. Росси) 
Сохранился небольшой фрагмент в сильно перестроенном виде. 
По 1912 г.

 Строгановская дача (Ушаковская наб., д. 15, Академика Крылова ул., д. 1) 

Построена в 1750-е гг. 
В 1795—1796 гг. архитектор А. Н. Воронихин 
Снесена в 1910—1914 гг.

 Мавританский павильон и садик для детей в Екатерингофе
(проект О. Монферран)
Беседка построена летом 1823 г.
Капитальный ремонт в 1887 и 1904 гг.
Сломали в 1915 г.

 Старый Арсенал (Литейный пр., д. 4, Захарьевская ул., д. 2, Шпалерная ул., д. 21х) 
(архитекторы В. И. Баженов (?), И. Дитрихштейн.) 
Построено в 1771 г. 
Сгорело в 1917 г.

 Красный кабачок (был на 10-й версте Петергофской дороги) 

Построен в 1713 г. 
Разобран в 1919 г.

 Кинотеатр «Колизей» (Кронверкский пр., д. 11) 
(архитектор Я. Г. Гевирц) 
Построен в 1908 г. Стиль модерн, материал дерево. 
В 1909 г. перестроен под цирк (проект гражданского инженера Н. Ф. Романченко). 
(Цирк под директорством И. Дукандера) Позже получил название Цирк «Модерн». 
В 1919 г. деревянное здание пострадало от пожара и было разобрано на дрова. 
В 1932 г. на этом месте построили студенческое общежитие (архитекторы Г. А. Симонов, П. В. Абросимов, А. Ф Хряков)

 Литовский рынок на набережной Крюкова канала 

(архитектор Д. Кваренги) 
Построен в 1787 г. 
К началу XX века заброшен и использовался под склады и мастерские. 
Сгорел в 1920 г. 
Сохранившийся фрагмент стал жилым. 
Перед строительством второй сцены Мариинского театра, сначала исчезла табличка, что объект является памятником архитектуры и охраняется Государством, затем историческое здание было снесено. Также были снесены все соседние исторические здания квартала, ДК Первой пятилетки (архитекторы Н. А. Митурич, В. П. Макашов, М. Л. Файнберг), жилой дом/Лавка Литовского рынка (архитектор Кваренги, Джакомо), средняя школа № 243 сталинского ампира (архитектор Н. А. Троцкий) (снесены в 2005 г.)

 Екатерингофский дворец (Лифляндская ул., д. 5) 

(архитекторы построен Доменико Трезини, перестроен Х. ван Болосом) 
Построен в 1711—1926 гг. 
Перестроен 1747—1750 гг.  
В 1926 г. был разобран на дрова.

 Литовский замок/Тюремный замок (наб. Крюкова канала, д. 3, ул. Декабристов, д. 29, наб. р. Мойки, д. 102) 

Построен в 1782—1787 гг. архитектор И. Е. Старов. 
Перестроен в 1823—1826 гг. архитектор И. И Шарлемань. 
Сгорел в феврале 1917 г., разобран в 1929—1930 гг.

 
На месте тюрьмы, по адресу наб. р. Мойки, д. 102 располагалось общежитие, которое раскрасили геометрическим рисунком в стиле голландского художника Пита Мондриана. До нашего времени, также не сохранилось, снесено. 

 Лигово (усадьба) на развилке Петергофской и Красносельской дорог 

(архитектор А. И. Штакеншнейдер) 
Начало строительства с 1765 г. 
Разобрана в 1932 г. на кирпичи.

 Лигово. Грот в парке 

 Беседка на Острове любви 

 Плотина на Лиговском пруду 

 Клиново 

 Лигово. Старая мельница

Утрачены в Великую Отечественную войну/блокаду 

 Швейцарский домик в Нагорном парке, Дудергоф. 

Построен в 1828 г. 
Утрачен в 1941 г.

 Китайский театр в Царском Селе 

(Автор проекта Антонио Ринальди, строитель И. В. Неелов) 
(Объект культурного наследия народов РФ федерального значения.) 
Построен в 1778—1779 гг. Стиль: «Китайщина» эпохи рококо. 
Сгорел во время обстрела города 15.09.1941

 Английский дворец (Английский парк, д. 2 в Петергофе) 

(архитектор Джакомо Кваренги) 
Построен в 1781—1789 гг. 
Уничтожен в 1942 г. во время Великой Отечественной войны артиллерийским обстрелом 291-й немецкой пехотной дивизии.

 Дом-сказка. Доходный дом П. И. Кольцова (Английский пр., д.д. 21—23, Декабристов ул., д. 60) 

(архитектор А. Бернардацци — младший, художник М. А. Врубель, скульптор К. К. Рауш фон Траубенберг). 
Построен в 1909—1910 гг. Стиль: модерн. 
Сгорел в 1942) г.

 Баболовский дворец в Баболовском парке Царского Села 

(Объект культурного наследия народов РФ федерального значения) 
Построен в 1784—1785 гг. Стиль: неоготика. 
В 1823—1829 гг. обветшавший архитектурный каприз был обновлён по проекту В. П. Стасова. 
В 1879—1880 гг. был отремонтировано под руководством архитектора Царского села А. Ф. Видова. 
В 1941—1944 гг. дворец находился в зоне оккупации. 
В ходе боёв пострадал парк, были разрушены плотина на речке Кузьминке, служившая мостом, Таицкий водовод, гроты, служебные помещения, располагавшиеся за мостом. Вода из Большого пруда была спущена. При отступлении немецких войск дворец сгорел, при этом погибли все интерьеры, а также часть каменных сводов (кирпичный свод над «Царь-ванной» уцелел) и несущих стен.

 Усадьба «Ульянка» (Стачек пр., д. 206) 

(архитектор И. Д. Корсини) 
В годы Великой Отечественной войны Ульянка, как и другие южные предместья Ленинграда, была почти полностью разрушена. Господский дом усадьбы Шереметевых, построенный по проекту архитектора И. Д. Корсини, а также пожарное депо и храм Петра Митрополита были разрушены.

 Орловский дворец в Стрельне (Санкт-Петербургское ш., д. 78) 

(архитектор П. С. Садовников) 
Построен 1834—1835 гг. 
Разрушен во время Великой Отечественной войны.

 Дача/ферма Ольденбургского (Перергоф) 
Дача племянника Николая I принца П. Г. Ольденбургского, расположенная вдоль моря на территории Старого Петергофа напротив Ораниенбаумского спуска. Парк в 39 га. 

Построен 1838—1839 гг. 
Разрушен во время Великой Отечественной войны.

 Усадьба Мордвиновка (Морская ул., д. 65х, Верещагина ул., д. 29х в Мартышкине)

Бывшая усадьба на Петергофской дороге под Санкт-Петербургом
Построена во 2-й половине XIX в.
Несмотря на то, что территория усадьбы не была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, она находилась на передовой линии обороны Ораниенбаумского плацдарма и понесла серьёзные разрушения. Сохранились только парк с четырьмя прудами, каменные оранжерея и водонапорная башня (оба здания в аварийном состоянии).
https://retro-piter.livejournal.com/524401.html
https://babs71.livejournal.com/733919.html#cutid1

Утрачены в 1944—1990 гг. 

 Нижняя дача в Александрии, Петергоф 

(архитектор А. О. Томишко) 
(Объект культурного наследия народов РФ федерального значения) 
Построен в 1883—1897 гг. Стиль: Эклектика. 
1883 г. — закладка по проекту А. О. Томишко. 
1885 г. — окончание строительства. 
1895 г. — перестройка архитектором А. О. Томишко. 
1897 г. — завершение перестройки. 
1944 г. — повреждён в ходе Великой Отечественной войны. 
1961 г. — взорван.

 Среднерогатский дворец (Московский пр., д. 224х) 

((1751 г.) архитектор Б. Ф. Растрелли) 
Первый деревянный построен в 1714 г. 
Второй деревянный построен в 1744 г. 
Третий каменный построен в 1751 г. 
Разобран в 1971 г.

 Дача Воронихина (Каменноостровский пр., д. 62) 
(архитектор А. Н. Воронихин) 
Построена в 1807 г. Стиль классицизм. 
Разобрана, якобы для реконструкции, в 1980 г. 
В 2009 г. на этом месте появился новодел — новое трехэтажное здание из кирпича и бетона.

Утраты в 1990-е гг.

Утраты в 1991 году 
 Дача Воронина (Приморское шоссе, д. 648) 

(архитектора П. П. Бук) 
Объект культурного наследия народов РФ регионального значения. 
Построена в 1910 г. Стиль: модерн. 
Дом сгорел в 1991 году (в 1993-м по Н. В. Григорьевой)

 Дача Р. И. Воронцова (Стачек пр., д. 186a) 

(архитектор — предположительно Жан Батист Валлен-Деламот) 
Перестроена из деревянной в каменную после 1756 г. Стиль: классицизм. 
Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. 
С 1991 г. приспособлено под церковь.

Утраты в 1995 году 
 Большой Сампсониевский пр., д.д. № 4, 6, 8. 
Дом 4 построен в 1911 г. (чертежи имеют подпись техника Л. В. Богусского) Доходный дом. 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Дом 6 построен в 1897 г. (архитектор А. П. Сосков) 
Пристроен корпус в три этажа по проекту 1904 г. (архитектор Д. А. Крыжновский), надстроенный после 1917 г. 4-м этажом.) 
Дом 8 построен в 1868 г. (архитекторы Е. Е. Аникин, Ф. Первиц) Доходный дом. 
Надстроен в 1877 г. (архитектор Ф. Первиц) 
Снесены в октябре—ноябре 1995 г. 
В 2008 г. на этом месте построен жилой дом «Монблан».

Утраты в 1996 году 
 Лиговский проспект, дома №№ 24, 26, 30, 34–36, 38, 42. 
Снесены для несостоявшегося строительства вокзального комплекса «Высокоскоростных магистралей». Ныне торгово-развлекательного комплекса. 
Снесены в 1996 г.

Утраты в 1998 году 
 Доходный дом. (Лиговский пр., д. 229 (Прилукская ул., д. 17)) 
(архитектор А. А. Докушевский) 
Построен в 1887–1889 гг. 
Перестроен в 1896 г. 
Перестроен в 1903 г. (техник Д. Г. Фомичёв) 
Снесён в 1998 г.  
«в связи с угрозой обвала конструктивных элементов расселенного аварийного жилого дома».

Утраты в 2000-е гг.  

 Здание в «кирпичном» стиле (Тверская ул., д. 1а). 
Снесено после 2000 г.

 Фуражный двор Семёновского полка/Фуражный дом Семёновского полка — Лейб-гвардии Жандармский дивизион. Казармы — Гвардейский полевой жандармский эскадрон (ул. Марата, д. 86, Звенигородская ул., д. 7Б) 
В 1978 г. здесь была Школа высшего спортивного мастерства по конному спорту. 
В 1990-х гг. был пожар/поджёг. 
Снесены в начале 2000-х гг. 
На этом месте построен ТРК «Планета Нептун»

 Остатки усадьбы XVIII века (Невский пр., д. 89 (Гончарная ул., д. 4)) 
Перестроены в 1846–1850 гг. (архитектор З. Ф. Краснопевков). 
(из списка вновь выявленных объектов культурного наследия исключены) 
Снесён до 2005 г.

 Дом (2-я Советская ул., между д.д. 16 и 18) 
Снесён после 2000 г.

 Дом (3-я Советская ул., д 2а) 
(Трёхэтажный Г-образный) 
Снесён после 2000 г.

 Здание офицерских казарм жандармского дивизиона (Манежный пер., д. 4 / Преображенская пл., д. 4) 
(архитектор Р. Б. Бернгард) 
Построено в середине XIX века 
(вновь выявленный объект культурного наследия) 
Разрушено в начале 2000-х. 
На этом месте теперь Генеральное консульство Финляндии.

 Здание ресторана «Восток» (Южная аллея, д. 2а, Приморский парк Победы, д. 19) 
(архитекторы С. И. Евдокимов, Е. И. Травников, Л. Ф. Онежский) 
Построено в 1961 г. (выявленный объект культурного наследия). 
Снесено предположительно в 2000 г.

 Усадьба Е. П. Кудиновой. Доходный дом (Лермонтовский пр., д. 45, Рижский пр., д. 2) 
(архитекторы П. Лукашевич) 
Построен в 1839 г. 
Перестроен в 1871г. (архитектор Н. В. Трусов) 
Стиль ретроспективизм. 
(вновь выявленным объектом культурного наследия) 
Разобран после 2000 г. (воссоздан/новодел)

 Дом К. И. Черепенникова (Рижский пр., д. 4) 
Построен в 1838—1839 гг. (архитектор А. А. Арефьев). 
Перестроен в 1908 г. (архитектор К. В. Бальди). 
(вновь выявленным объектом культурного наследия) 
Снесён, предположительно, в 2004 г. 
Сейчас на этом месте жилой дом и гостиница.

 Трёхэтажный жилой дом (пр. Добролюбова, д. 12) 
(архитектор Ф. К. фон Пирвиц) 
Построен в 1896 г. 
Снесён в 2005 г.  
Теперь на этом месте бизнес-центр.

 Жилой дом (наб. реки Мойки, д. 49, Большая Морская ул., д. 4) 
Надстроен в 1875 г. (архитектор Ф. фон Пирвиц). 
Перестроен (архитектор О. А. Клаузен). 
Оба флигеля снесены, предположительно, в 2004 г. 
(Остался лишь фасад по Большой Морской). 
В 2005 г. на этом месте построен жилой дом.

 Собственный дом архитектора А. В. Квасова/Дом А. Г. Жомини/Дом А. Г. Клейбер (наб. реки Мойки, д. 99, Большая Морская ул., д. 54) 
(архитекторы А. В. Квасов, П. И. Таманский, В. М. Карлович) 
Построен в 1759—1760 гг., 1841—1842 гг. Стиль эклектика. 
1759 г. (А. В. Квасов) 
1841—1842 гг. (П. И. Таманский) 
Снесён после 2000 г. 
Заменён новоделом (сохранился только фасад на Большой Морской). 
Тепрь на его месте апартамент-отель.

 Жилой дом (10-я Советская ул., д. 4–6, ул. Моисеенко, д. 13) 
Построен в 1872 г. 
Снесён после 2000 года. 
В 2006 г. на этом месте построен жилой дом.

 Здание Введенской гимназии/гимназии им. Петра Великого (Большой проспект Петроградской стороны, д. 37) 
Построено в 1837 г. (архитектора Е. И. Мартынова) 
Перестроено в 1883–1884 гг. (архитектор А. И. Аккерман) 
(памятник архитектуры до 1997 г.) 
Снесено, предположительно, в 2002/2003 гг.

 Особняк А. Б. Фитингофа (наб. реки Пряжки, д. 2) 
(архитектор Р. Б. Бернгард) 
Построен в 1864—1865 гг. 
Снесён в 2004/2005 гг.

 Особняк А. И. Глуховского Резная ул., д. 18, наб. Адмирала Лазарева, д. 10) 
(архитектор Монферран, Огюст)  
Построено в 1810 г. Стиль классицизм. 
Снесён в 2006—2010 гг.  
Сейчас на его месте построен жилой дом.

Утраты в 2001 году 
 Кинотеатр «Форум»/Кинотеатр «Балтика» (7-я линия Васильевского острова, д. 34) 
Построено в 1914 г. (архитектор С. И. Минаш) 
Реконструкция в 1948–1952 гг. (архитекторы Е. Г. Груздева, И. М. Чайко). 
Переименован в «Балтику». 
Снесён в 2001 г. 
С 2003 г. на его месте жилой дом.

Утраты в 2002 году

Утраты в 2003 году 
 Дом (Днепропетровская ул., д. 57) 
Построен в XIX веке. 
Снесён летом 2003 г.

 Дом (Синопская наб., д. 22) 
Построен в 1860 г. (относился к Александро-Невской лавре). 
Снесён осенью 2003 г.

 Доходный дом (ул. Шкапина, д. 12) 
(архитектор Г. И. Котенков) 
Построен в 1914 г. 
В советское время — общежитие Института гидрологии. 
Расселено в 1989 г. 
Обрушение и снос В 2003 г. 

 Дом Я. П. Петрова/Дом А. И. Марковой/Дом купца Ф. Ипполитова (наб. Макарова, д. 30, Малый пр. В. О., д. 1; 2-я линия В. О., д. 61) 
(архитекторы И. П. Макаров, А. А. Максимов) 
Построен в 1842–1843 гг. 1912–1914 гг. 
Стиль ретроспективизм. 
(вновь выявленный объект культурного наследия до 14.06.2006) 
Снесён в 2003 г. 
Заменён новоделом в 2003–2008 гг. (архитекторы М. А. Рейнберг, А. В. Новожилов, В. Г. Шпиренок)

Утраты в 2004 году 
 Доходный дом Б. А. Вревского/Е. Н. Вревской (В. О. 8-я линия, д. 37) 
(архитектор Г. Д. Гримм) Стиль модерн. 
Построен в 1801 г. (автор неизвестен) 
Надстройка 3-го этажа в 1861 г. (Г. Д. Гримм) 
Надстройка 4 и 5 этажей, фасад в 1904 г.(Г. Д. Гримм) 
В 1830–1860-х гг. принадлежало семье барона Б. А. Вревского. 
20.08.2002 при «капитальном ремонте» обрушились крыша, междуэтажные перекрытия и балконы. 
Снесён в 2003—2004 гг. 
В 2008 г. заменён новоделом (фасад воссоздан с искажениями).

 Доходный дом ведомства учреждений императрицы Марии (Казанская ул., д. 3а или ранее д. 5) 
Построен в XIX веке. 
Перестроен в 1875–1876 гг. (архитектор Г. Г. Боссе). 
(вновь выявленный объект культурного наследия) 
Снесён в 2004 г.

Утраты в 2005 году  
 
 Доходный дом В. А. Ренненкампфа (Стремянная ул., д. 15, Поварской пер., д. 1) 
(архитекторы Э. Ф. Виррих, Б. И. Гиршович Поварской пер., д. 1) 
Построен в 1897 г. Стиль эклектика. 
25.10.2002 обрушение междуэтажных перекрытий, стены покрыли трещины в результате незаконной перепланировки. 
Снесёны в 2005 и 2010 гг.

 Дом Ф. Г. Громова (А. Н. Тряничева) (Невский пр., д. 55) 
Построен в начале XIX века. 
Перестроен в 1835 г. (архитекторы К. И. Реймерс/ по др. сведениям Г. Р. Цоликофер и А. Г. Ливен) 
Перестроен в 1892 г. (архитектор А. В. Иванов) 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Снесён в 2005 г.

 Подворье Александро-Невской лавры (В. О. 8-я линия, д. 11, Днепровский пер. д. 14) 
Построено в 1780-х гг. 
Снесено в 2005 г.

 Особняк Козлова/Особняк шведского консула Л. Стерки (В. О. 8-я линия, д. 13, Днепровский пер. д. 12) 
Построен в 1820-е гг. (1820—1829 гг. Особняк Козлова). 
Перестроен в 1830-е гг. (архитектор Г. А. Боссе). 
Считались вновь выявленными объектами культурного наследия. 
Снесён в 2005 г. 
В 2007 г. уцелевшую часть второго этажа снесли.

 Флигель комплекса зданий Французского благотворительного общества (с садом и оградами) (В. О. 13-я линия, д. 52) 
(архитектор П. Ю. Сюзор) 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Снесён в 2004—2005 гг.

 Табачная фабрика А. Н. Богданова (ул Марата, д. 69) 
Построена в 1912 г. 
Перестроена (архитектор В. А. Шевалев) 
Позднее парфюмерная фабрика «Северное сияние». 
Снесён в 2005 г.

 Доходный дом (ул. Марата, д. 71) 
Построен в 1878–1879 гг. (архитектор И. И. Буланова). 
Снесён в 2005 г.

 Бани А. М. Гурдина/Матисовы (Сухарные) бани (наб. реки Пряжки, д. 7, Матисов пер., д. 3, на Матисовом острове) 
Построены в середине XIX века. 
Перестроены в 1887 г. Стиль кирпичный (архитектор В. Р. Курзанов). 
Снесены в 2005 г.

 Дом (Волховский пер., д. 4) 
Построен в конце XVIII — начале XIX веков. 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Снесён в 2004—2005 гг.

 Доходный дом (Исполкомская ул., д. 4 (4–6)) 
(архитектор И. И. Буланов) 
Построен в 1876–1878 гг. 
Снесён в 2005 г. 
На его месте построен жилой дом.

 Дореволюционные дома (Улица Шкапина, д.д. 7, 9, 11, 13) 
(архитекторы Г. И. Котенков, Л. В. Котов и другими) 
Построены в 1908–1915 гг. 
Снесены в 2005 г.
(д. 7 1913 г., д. 9 1913 г., д. 11 1912 г., д. 13 1908–1915 гг.) 
 Дореволюционные дома (Улица Шкапина, д.д. 25, 27, 29) 
(архитекторы Г. И. Котенков, Л. В. Котов и другими) 
Построены в 1908–1915 гг. 
Снесены в 2005 г. 
(д. 25 1910–1911 гг., д. 27 1910–1911 гг., д. 29 1914 г.) 
(снесён целый квартал исторической застройки)

 Центральный городской клуб 1-й Пятилетки/Дворец культуры им. Первой пятилетки (c 1978 г.) (ул. Декабристов, д. 34, наб. Крюкова канала, д. 5, Минский пер., д. 2) 

Построен на месте Литовского рынка (1787—1789 арх. Дж. Кваренги) 
Построен в 1929—1930 гг. Стиль: конструктивизм (архитекторы Н. А. Митурич, В. П. Макашов) 
Перестроен в 1955—1956 гг. Стиль: Сталинский ампир архитекторы Н. А. Митурич, М. Л. Файнберг, В. В. Горбачёв 
Снесён в 2005 г.

 Лавка Литовского рынка — жилой дом, выявленный памятник XVIII века (наб. Крюкова канала, д. 5, Минский пер., д. 4) 
(архитектор Дж. Кваренги). 
Построен в 1787—1789 гг. Стиль: классицизм. 
В 1902 г. дворовые флигели и Доходный дом (архитектор В. И. Шене) 
Снесено в 2005 г. (снесён целый квартал исторической застройки для строительства второй сцены Мариинского театра) 
Фасад по каналу считался вновь выявленным объектом культурного наследия. 
(Сначала исчезла табличка об охранном статусе, затем все исторические здания снесли)

 Школа № 243 (наб. Крюкова канала, д. 5А, Улица Союза Печатников, д. 1)
(архитекторы Н. А. Троцкий)
Построена в 1937 г. Стиль: Сталинский неоклассицизм.
Четырёхэтажное здание средней школы № 243
Объединённая охранная зона.
Снесено в 2005 г. (снесён целый квартал исторической застройки для строительства второй сцены Мариинского театра)
(постановления Правительства РФ от 26 июня 2002 года № 864-р; распоряжения Администрации СПб от 30 октября 2003 года № 2543-ра; постановления Правительства СПб от 21 июля 2004 года № 1301. Все сносы согласованы КГИОП).

 Особняк А. В. Алексеевой (Лиговский пр., д. 150) 
(архитектор Е. П. Дмитревский)
Построен в 1862 г. Стиль классицизм 
В 1862 г. расширен (архитектор Е. П. Дмитревский). 
Снесён 2002–2005 гг. 
В 2008 г. заменён новоделом, воссоздан лицевой фасад.

Утраты в 2006 году  

 Казармы Преображенского полка (Парадная ул., д.д. 1—3, Виленский пер., д.д. 12, 14) 
(архитекторы Ф. И. Волков, Ф. И. Демерцов ещё три неустановленных автора) 
Построены в 1802—1844 гг. 
Вновь выявленные объекты культурного наследия до 2004 г. 
Снесены в 2006 г. (5 казарм на Парадной ул.) 
Снесены в 2007 г. (2 казармы в Виленском пер.) 
Теперь на их месте жилой комплекс. 
(снесён целый квартал исторической застройки)

 Здание Духовно-учебного управления/дом Ю. А. Воейковой (Невский пр., д. 59) 
Построено в первой четверти XIX века. 
Перестроено в 1822–1823 гг. (архитектор П. Д. Шретер). 
Перестроено в 1851–1856 гг. (архитектор А. С. Кудинов). 
Перестроено в 1873–1874 гг. (архитектор К. И. Реймерс). 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Снесено в 2006 г.

 Доходный дом Ф. Меняева/Д. А. Дурдина (ул. Восстания, д. 2, Невский пр., д. 116) 
Построен в начале XIX века. Стиль эклектика. 
Перестроен угловой флигель в 1833 г. (архитектор В. Е. Морган), 
в 1900—1901 гг. (архитектор П. И. Гилёв). 
Построен второй лицевой флигель в 1841–1842 гг. (архитектор А. П. Гемилиан). 
Построен третий флигель в 1897 г. (архитектор П. И. Гилев). 
Вновь выявленных объектов культурного наследия до 2004 г. 
(Снят с охраны приказом КГИОП от 06.08.2004 № 8-102) 
Снесён в 2006 г. 
На его месте теперь торговый комплекс.

 Опытный бассейн (наб. Адмиралтейского канала, 2х, на острове Новая Голландия) ЦНИИ им. А. Н. Крылова 
(архитекторы Н. П. Дуткин, С. К. Будзынский) 
Построен в 1891—1892 гг. 
Удлинение опытового бассейна на 27 м и достройка корпусов в 1932—1934 гг. 
Снесён в 2006 г.

 Лаборатория (наб. Адмиралтейского канала, 2х, на острове Новая Голландия) 
Здесь работал Д. И. Менделеев 
На здании была мраморная доска 
Снесена в 2006 г.

 Корпус радиостанции Морского Генерального штаба (наб. Адмиралтейского канала, 2х, на острове Новая Голландия) 
В 1917 г. отсюда прозвучало знаменитое обращение «Всем, всем, всем!». 
Снесён в 2006 г.

 Здание лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады (Литейный пр., д. 26, ул. Короленко, д. 12, Артиллерийский пер., д. 2)
(один из архитекторов В. П. Стасов)
Построено в XIX в. Стиль классицизм
Снесено в 2006 г.

 Доходный дом Б. Ф. Вульфа (ул. Чайковского, д. 19) 
Ранее в 1740 г. Дом Я. К. Милюкова (архитектор И. Шумахер)/Дом В. В. Жандра в 1820—1830 гг./Дом И. П. Лесникова в 1841 г. (архитектор Г. М. Барч) 
Построен в XIX в. Стиль эклектика. 
Перестроен в 1882 г. (архитектор Х. Х. Тацки). 
Снесён в 2006 г. 
Сейчас на этом месте гостиница. (лицевой фасад воссоздан/новодел)

 Жилой дом/Дом Товарищества Техно-химической лаборатории/Мебельная фабрика/Кожгалантерейная фабрика № 3 (угол Лиговского пр., д. 123 и Рязанского пер., д. 3) 
Построен в XIX в. 
Снесён в 2006 г. 
 Промышленные корпуса товарищества техно-химической лаборатории (Рязанский пер., д. 3) 
Построены в XIX в. Краснокирпичные. 
В 1902 г. (архитектор Максим Сегаль). 
Снесены в 2006 г.

 Дом (Басков пер., д. 7) 
Построен в XIX в. 
Снесено в 2005 или 2006 г. 
Теперь на его месте спортивно-оздоровительный комплекс.

 Доходный дом Крылова (Большая Подьяческая ул., д. 28) 
Построен в 1810 г. Стиль классицизм. 
Вновь выявленный объект культурного наследия до 2004 г. 
Снесён в 2005/2006 гг.

 Дом-склад (9-я Красноармейская ул., д. 10А) 
(архитектор Л. В. Котова) 
Построен в 1906–1911 гг. 
Снесён в 2006 г.  
На его месте теперь католический монастырь святого Антония Чудотворца (2010 г.)

 Контора с квартирой управляющего Котельного завода/с 1911 г. завод «Сименс-Гальске» (Московский пр., д. 156) 
Построен в конце XIX — начале XX веков. 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Снесён в 2006 г.

 Дореволюционный жилой дом (ул Шкапина, д. 15) 
(архитектор Л. В. Котов) 
Построен в период 1908 г. 
Снесён в 2006 г.

 Дореволюционный жилой дом (ул Шкапина, д. 17) 
(архитектор Л. В. Котов) 
Построен в 1914–1915 гг. 
Снесён в 2006 г.

 Дореволюционный жилой дом (ул Шкапина, д. 19) 
(архитектор Л. В. Котов) 
Построен в 1908 г. 
Снесён в 2006 г.

 Дореволюционный жилой дом (ул Шкапина, д.д. 21–23) 
(архитектор Л. В. Котов) 
Построен, предположительно, в 1909 г. (1908–1915 гг.) 
Снесён в 2006 г.

 Дореволюционный жилой дом (ул. Розенштейна, д. 4) 
Построен в 1899 г. (двухэтажный в «кирпичном» стиле) 
Надстроен в 1914 г. до 5-и этажей. 
Снесён в 2006 году. в «кирпичном стиле».

 Дореволюционный жилой дом (ул. Розенштейна, д. 6) 
Построен, предположительно, в 1899 г. 
В XX в. надстроен мансардой. 
Снесён в 2006 г.

Утраты в 2007 году 
 Дом Шаврина (М. К. Курило)/Дом Х. И. Минута/Дом П. И. Иванова/Дом Н. Ф. Сазонова (Лиговский пр., д. 13—15) 
Построен в XVIII в. (архитектор П. И. Кудрявцев) 
Перестроен в 1829 г. (архитектор З. Ф. Краснопевков) 
Перестроен в 1886 г. (архитектор П. И. Кудрявцев) 
Вновь выявленный объект культурного наследия до 2004 г. 
Снесён в 2007 г. 
Теперь на его месте бизнес-центр.

 Доходный дом (Дровяной пер., д. 2а, наб. реки Пряжки, д. 30) 
(архитектор Иван Дементьев) 
Построен в 1857—1864 гг. 
Снесён весной 2007 г. 
На его месте теперь гостиница.

 Дом (Щепяной пер., д. 5) 
Снесён в 2007 г.

 Доходный дом/Дом К. Гейдемана (Вознесенский пр., д. 6) 
Построен в 1764—1776 гг. Стиль эклектика. 
Перестроен и надстроен в 1893 г. (архитекторы И. Н. Иорс, Р. Е. Шварц) 
Снесён в 2007 г. 
На его месте теперь гостиница.

 Доходный дом/Дом Семьянова (Невский пр., д. 114) 
Построен в начале XIX в. (1800—1825 гг.) 
Перестроен в 1828 г. (архитектор П. С. Пыльнев) 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Снесён в апреле 2007 г.

 Дом культуры Союза кожевников им. Капранова/Дворец культуры и техники имени В. П. Капранова (Московский пр., д. 97, Детский пер., д. 2) 
(архитектор М. С. Рейзман) 
Построен в 1929–1931 гг. Стиль конструктивизм. 
ДК рабочих фабрики «Скороход». 
Вновь выявленный объект культурного наследия. 
Снесён в 2006—2007 гг.

 Доходный дом (Синопская наб., д.д. 60–62) 
(архитектор В. Ф. фон Геккер) 
Построен в 1874 г. 
Снесен в 2006—2007 гг. 
Теперь на его месте бизнес-центр.

 Доходный дом (Офицерский пер., д. 8) 
(архитектор Н. Д. Каценеленбоген) 
Построен в 1906 г. 
Снесён в 2007 г.

 ...

Утраты в 2008 году

Утраты в 2009 году

Утраты в 2010-е гг.

Утраты в 2010 году

Утраты в 2011 году

Утраты в 2012 году

Утраты в 2013 году

Утраты в 2014 году

Утраты в 2015 году

Утраты в 2016 году

Утраты в 2017 году

Утраты в 2018 году

Утраты в 2019 году

Утраты в 2020-е гг.

Утраты в 2020 году

Утраты в 2021 году

Утраты в 2022 году

Утраты в 2023 году 
 Историческое здание (Хрустальная ул., д. 1 в Невском районе Санкт-Петербурга) 
Построено в 1954 г. 
Снос начат 04.01.2023 компанией «Прайд». 
В 2022 г. была подана заявка на включение здания в реестр памятников. (по информации от Градозащитников)

Снос города историческими кварталами

Литература

Ссылки 
 Pastvu.com
 ЦГАКФФД
 Госкаталог
 Энциклопедия Санкт-Петербурга
 КГИОП СПб
 о монументальной пропаганде
 О Ленинском плане монументальной пропаганды
 несохранившиеся памятники пригородов Петербурга
 КГИОП СПб
 Разрушенный Петербург: что снесли в городе в 2021 году
 Разрушенный Петербург: что снесли в городе в 2020 году
 Разрушенный Петербург: что снесли в городе в 2019 году
 Разрушенный Петербург: что снесли в городе в 2018 году
 Разрушенный Петербург: что снесли в городе в 2017 году
 Разрушенный Петербург: что снесли в городе в 2022 году
 Несохранившиеся памятники пригородов Петербурга
 Репрессированные памятники старого Петербурга

Примечания 

Утраченные здания и сооружения Санкт-Петербурга
Утраченные объекты культурного наследия Санкт-Петербурга‎
Утраченные памятники архитектуры Санкт-Петербурга‎
Снесённые здания и сооружения Санкт-Петербурга‎
Утраченные памятники Санкт-Петербурга‎
Утраченные храмы Санкт-Петербурга
Утраченные лютеранские храмы Санкт-Петербурга
Утраченные дворцы Санкт-Петербурга
Утраченные загородные дворцы Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
Списки зданий и сооружений Санкт-Петербурга
Усадьбы Санкт-Петербурга